Sutton (borough) — borough de Londres
Sutton (Nebraska) — cidade no estado de Nebraska, Estados Unidos
Sutton (Virgínia Ocidental) — cidado no estado de Virgínia Ocidental, Estados Unidos
Sutton-Alpine — região do estado do Alaska, Estados Unidos
Sutton Hoo — localidade inglesa
Suttons Bay — vila no estado de Michigan, Estados Unidos

Outros
2532 Sutton — asteroide

Desambiguações de topônimos